Roselord Borgella (1993. április 1. –) haiti női válogatott labdarúgó, a Dijon FCO több poszton is bevethető játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Szülővárosában kezdett el focizni és képességei révén rövid időn belül az Haiti egyik legnagyobb reménységévé vált.
Az Egyesült Államokban előbb az FC Indiana csapatában, majd a Boston Breakers tartalékjai között érvényesítette gólérzékenységét, 2017-ben viszont a dél-koreai Szuvonhoz távozott.

Egy évvel később a chilei Santiago Morning két szezont biztosított számára, melyet elképesztő eredményességgel hálált meg és két gólkirálynői címet szerzett, első évében 62 gólt lőtt 25 meccsen, majd következő idényében 33-szor talált ellenfelei hálójába.

2020-ban az izraeli pontvadászatban érdekelt Maccabi Hadera színeiben 7 meccsen 10 találatot jegyzett. Ekkor figyelt fel rá a GPSO 92 Issy és szerződtetését követően bemutatkozhatott a francia élvonalban.
Itt töltött két szezonja alatt összesen 6 gólt szerzett, majd a Dijon gárdájához kötelezte el magát.

A válogatottban 
A 17 éven aluliak 2010-es világbajnoki selejtező mérkőzésén csapata 24–0-ás győzelméhez 8 góllal járult hozzá a Brit-Virgin szigetek ellen.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Chilei bajnok (2):
Santiago Morning (2): 2018, 2019
 Francia másodosztályú bajnok (1):
GPSO 92 Issy (1): 2020

Egyéni 
 Chilei gólkirálynő (2): 2018 (62 gól), 2019 (33 gól)

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 22-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1993-ban született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgócsatárok